Орера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 19,85 км². Население — 129 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы